Космическая радиосвязь
 ФГУП «Космическая связь»